Jan Jankowski (1803–1888) – działacz demokratyczny, publicysta
 Jan Stanisław Jankowski (1882–1953) – działacz polityczny, delegat Rządu na Kraj (1943–1945), odznaczony pośmiertnie Orderem Orła Białego
 Jan Czesław Jankowski (ur. 1897) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
 Jan Jankowski (1899–1943) – podpułkownik obserwator Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, organizator i dowódca 305 dywizjonu bombowego, odznaczony KW
 Jan Jankowski (1926–1987) – polityk, poseł na Sejm PRL
 Jan Jankowski (ur. 1952) – polski profesor zootechniki, prorektor ds. nauki UWM w Olsztynie
 Jan Jankowski (ur. 1961) – aktor

Przypisy